Ebersbrunn ist der Name folgender Orte:
 Ebersbrunn (Geiselwind), Gemeindeteil von Geiselwind, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Ebersbrunn (Lichtentanne), Gemeindeteil von Lichtentanne, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Ebersbrunn (Gemeinde Hohenwarth-Mühlbach), Katastralgemeinde von Hohenwarth-Mühlbach am Manhartsberg, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich

Ebersburg ist der Name folgender Burgen:
 Wasserburg Ebersbrunn, ehemalige Wasserburg in Lichtentanne, Landkreis Zwickau, Sachsen